Купата на европейските шампиони 1974/75 е 20-о издание на турнира. 30 клубни отбора участват в него, в това число 29 национални шампиона от предходния сезон и Байерн Мюнхен като носител на трофея. Тази година няма участници от Албания и Италия. Италианският шампион Лацио е наказан за една година след безредиците в срещата от втория кръг за Купата на УЕФА 1973/74 срещу Ипсуич Таун.

Участниците играят в чист турнирен формат със срещи на разменено гостуване (изключение: финалът) за короната на европейския клубен футбол. При равенство след двете срещи се гледа правилото за гол на чужд терен. Ако и там има равенство, при втората среща се изиграват и продължения и евентуално като краен изход се достига до изпълнение на дузпи.

Финалът се играе на 28 май 1975 г. на стадион Парк де Пренс в Париж пред 48.374 зрители.

1. Кръг 
Първите срещи се състоят на 18 и 19 септември, а реваншите са на 24 септември и 2 и 3 октомври 1974 г.

1 Омония Никозия отказва да участва поради политически причини (Конфликт в Кипър).
2 Реваншът също се играе в Сплит.

2. Кръг 

Първите срещи се състоят на 22 и 23 октомври, а реваншите са на 5 и 6 ноември 1974 г.

3 Реваншът се играе в Стокхолм.

Четвъртфинал 
Първите срещи се състоят на 4 и 5 март, а реваншите са на 11 и 19 март 1975 г.

4 Реваншът се играе също в Барселона.

Полуфинал 
Първите срещи се състоят на 9 април, а реваншите са на 23 април 1975 г.

Финал

Вижте също 
 Купа на носителите на купи 1974/75
 Купа на УЕФА 1974/75

Външни препратки 
 Официална страница на УЕФА за КЕШ 1974/75
 Детайли на мачовете за сезон 1974/75 в rsssf.com

Европейска шампионска лига